Deposition kan syfta på:

 Deposition (juridik), ett avtal som innebär att ett föremål, depositum, lämnas i förvar av en person
 Deposition (fysik) – en process där ett ämne övergår direkt från gasform till fast form
 Depositionsavgift – en bestämd summa pengar, som lämnas i pant vid ingående av ett avtal

Se även
 Deponering
 Depositum
 Källkodsdeponering